Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier II, se dispute du 24 au .

Ana Ivanović remporte le simple dames. En finale, elle bat Daniela Hantuchová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iveta Benešová et Janette Husárová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Luxembourg
Tennis
Tennis en septembre 2007